Demokratyczna Partia Lewicy – włoska partia polityczna
 Demokratyczna Partia Lewicy – polska partia polityczna